William Houston (vers 1746-1788), homme politique américain.
 William Houston (1766-1842), homme politique et militaire britannique, un temps gouverneur de Gibraltar.
  William Houston  (1968-), acteur britannique.